Stigmidium — рід грибів родини Mycosphaerellaceae. Назва вперше опублікована 1860 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Stigmidium відносять 106 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Trevisan de St-Léon, V.B.A. 1860. Conspectus Verrucarinarum. Prospetto dei Generi e delle Specie de Licheni Verrucarini. :1-20 — P.17

Роди грибів
1860 у науці